

30 сентября 
 Аскероглы, Адалат (57) - азербайджанский поэт, член союза писателей Азербайджана
 Бобялис, Казис (90) — литовский политический деятель, председатель Верховного комитета освобождения Литвы (1979—1992), кандидат на пост президента страны (2007)  
 Вылчанов, Рангел (84) — болгарский актёр, режиссёр и сценарист, лауреат кинофестиваля в Карловых Варах (1962)  .
 Мартынов, Алексей Николаевич (48) — воин-интернационалист (1985-1986), награждённый в течение трех месяцев медалью За отвагу и орденом Красной Звезды.  
 Тельжанов, Мухамедханафия Тимирболатович (86) — советский и казахский живописец, народный художник СССР .
 Хохлов, Сергей Николаевич (86) — кубанский поэт, автор слов гимна Краснодара, к песне «Кубанские синие ночи» и др. .
 Черняков, Виктор Иванович (71) — директор феодосийской школы 12 , заслуженный учитель школы УССР .

29 сентября 
 Агню, Гарольд (92) — американский физик, директор Лос-Аламосской национальной лаборатории (1970—1979) .
 Бирсан, Александр Семёнович (58) — начальник госохраны Украины (1992—2010), генерал-лейтенант .
 Гоенка, Шри Сатья Нарайян (89) — бирманский буддистский наставник .
 Исаков, Юрий Борисович (64) — советский прыгун, бронзовый призёр чемпионата Европы (1974) и многократный чемпион СССР в прыжках с шестом .
 Кастелл, Патриция (87) — аргентинская актриса  .
 Кёрланд, Боб (88) — американский баскетболист, двукратный чемпион Олимпийских игр (1948, 1952) .
 Ной, Дов (92) — израильский фольклорист. 
 Ямазаки, Тоёко (88) — японский писатель и сценарист  .

28 сентября 
 Мариатеги, Сандро (91) — премьер-министр и министр иностранных дел Перу (1984), председатель Сената (1982—1983) .
 Лаговский, Игорь Константинович (91) — главный редактор журнала «Наука и жизнь» (1981—2008) .
 Мена, Одланьер (87) — руководитель чилийской разведки (Национального центра информации) (1977—1980); самоубийство .
 Паров, Анатолий Васильевич (57) — советский футболист («Динамо» Москва), чемпион СССР (1976) .
 Ромишевский, Игорь Анатольевич (73) — советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион (1968, 1972), четырёхкратный чемпион мира (1968—1971), президент клуба «Золотая шайба» (2006—2013) .
 Шмидингер, Вальтер (80) — австрийский актёр («Хануссен», «Реквием»)  .

27 сентября 
 Блэк, Лорн — басист оригинального состава «GREAT WHITE»; рак .
 Карпати, Ференц (87) — венгерский политический и военный деятель, министр обороны (1985—1990) .
 Кравцев, Владимир Иванович (68) — заместитель генерального прокурора СССР, заместитель генерального прокурора Российской Федерации (1993—1994), основатель и первый председатель «Союза ветеранов следствия» (2007—2013) .
 Куртиз, Тунджел (77) — турецкий актёр («На краю рая»), лауреат Берлинского кинофестиваля («Серебряный медведь» за лучшую мужскую роль в фильме «Улыбка ягнёнка») (1986)  .
 Кэлверт, Джон (102) — американский иллюзионист .
 Лайлс, А.К. (95) — американский продюсер  .

26 сентября 

 Блюхер, Василий Васильевич (85) — советский учёный и инженер, ректор Свердловского инженерно-педагогического института (1978—1985). Сын В. К. Блюхера .
 Бродёр, Дени (82) — канадский хоккейный вратарь, бронзовый призёр Олимпийских игр (1956), спортивный фотограф, отец Мартина Бродёра .
 Джумагулов, Эльмурза Биймурзаевич (91) — участник Великой Отечественной войны, танкист, Герой Советского Союза (1944) .
 Масмоуди, Мустафа (76) — тунисский политик, министр информации (1970—1980) .
 Потапов, Анатолий Иванович (78) — организатор советского здравоохранения и медицинской науки, министр здравоохранения РСФСР (1986—1990), академик РАМН .
 Саркисян, Сос Арташесович (83) — советский и армянский актёр театра и кино, народный артист СССР (1985) .
 Сарьян, Аракси Арцруниевна (76) — советский и армянский музыковед, заслуженный деятель искусств Армении .
 Утевский, Александр Семёнович (74) — российский хозяйственный деятель и бизнесмен, глава УК «Севзаппром» и Сясьского целлюлозно-бумажного комбината .
 Шидловская, Римма (21) — призёр первенств России по велоспорту, ДТП .

25 сентября 
 Брыкин, Борис Владимирович (77) — советский футболист, лучший бомбардир команды «Динамо» (Барнаул) (168 голов), изображён на гербе команды. Его именем назван символический клуб бомбардиров Сибири и Дальнего Востока .
 Ойдупаа, Владимир (64) — тувинский исполнитель хоомея .
 Пиппиг, Свен (50) — немецкий актёр  .
 Пономарёв, Леонид Алексеевич (73) — главный хормейстер Волгоградского музыкального театра, заслуженный артист России .
 Стоклицкая, Татьяна Львовна (75) — старейший преподаватель Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории, автор пособий по теоретическим музыкальным дисциплинам; убита  .
 Шапиев, Мухтар (Магомедмухтар) Рамазанович (50) — судья Верховного суда Дагестана; погиб в результате покушения .

24 сентября 

 Зингер, Виктор Александрович (71) — советский хоккеист (вратарь), Олимпийский чемпион (1968), пятикратный чемпион мира и Европы, трёхкратный чемпион СССР в составе ХК «Спартак» .
 Ишемгулов, Марат Баязитович (65) — российский государственный деятель, глава администрации Аургазинского района Башкортостана .
 Карвасарский, Борис Дмитриевич (82) — российский психиатр и психотерапевт, руководитель отделения неврозов и психотерапии института им. В. М. Бехтерева, главный психотерапевт Министерства здравоохранения РФ .
 Коренюгин, Владимир Иванович (60) — секретарь Николаевского городского совета (2010—2013), и. о. мэра Николаева (2013) .
 Крапива, Валентин Владимирович — одесский писатель-сатирик, режиссёр, сценарист, игрок КВН 1960-х годов .
 Нурмагамбетов, Сагадат Кожахметович (89) — первый министр обороны Республики Казахстан (1992—1995), Герой Советского Союза (1945), Народный Герой Казахстана (1994) .
 Репин, Юрий Михайлович (87) — профессор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии, ведущий специалист в области хирургического лечения туберкулёза лёгких, заслуженный врач РФ .
 Смит, Фергюсон (97) — английский контрразведчик, раскрывший Конана Молодого (Гордона Лонсдейла) и Джорджа Блейка. (О смерти стало известно в этот день) .
 Трубецкой, Виталий Вадимович (43) — российский тележурналист (НТВ, «Россия»); сердечная недостаточность .
 Черешнев, Игорь Александрович (65) — российский биолог, председатель Северо-Восточного научного центра ДВО РАН, директор института биологических проблем Севера, член-корреспондент РАН .
 Шмигелювна, Тереса (83) — польская актриса .

23 сентября 

 Карасон, Пол (62) — человек с синей кожей, известный в США как «папа Смурф» .
 Кириллов, Геннадий Алексеевич (80) — советский и российский физик, первый директор института лазерно-физических исследований и заместитель научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ .
 Коннелл, Джейн (87) — американская актриса ..
 Марков, Александр Владимирович (60) — советский и российский актёр .
 Маркович, Влатко (76) — югославский футболист, югославский и хорватский тренер, глава Хорватского футбольного союза (1999, 2005, 2006—2012) .
 Никишенков, Алексей Алексеевич (64) — российский этнолог, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой этнологии МГУ им. М. В. Ломоносова (2006—2013) .
 Рамуш Роза, Антониу (88) — португальский поэт .
 Свачян, Шаан (87) — викарий Константинопольского Армянского Патриархата, архиепископ .
 Хобкрофт, Рекс(88) — австралийский пианист, композитор и дирижёр, сооснователь Сиднейского международного конкурса пианистов .
 Чепе, Оскар (72) — кубинский экономист и оппозиционер .
 Шозда, Станислав (62) — польский велогонщик, двукратный серебряный призёр летних Олимпийских игр — в Мюнхене (1972) и в Монреале (1976) в шоссейной командной гонке на 100 км, двукратный чемпион мира (1973, 1975) .

22 сентября 
 Абдель Хамид Сарадж (87—88) — председатель Исполнительного Совета Северной Территории Объединённой Арабской Республики (премьер-министр Сирии) (1960—1961) .
 Абу Абадлла аль-Либи (?) — лидер сирийской ячейки организации «Исламское государство Ирака и Леванта»; убит .
 Александрова, Людмила Кирилловна (59) — исполнительный директор Союза музеев России (2001—2013) .
 Винченцони, Лучано (87) — итальянский сценарист («На несколько долларов больше», «Хороший, плохой, злой») .
 Квитка, Валерий Филиппович (74) — актёр Российского государственного академического театра драмы имени Фёдора Волкова, снимался в кино .
 Кох, Кристофер (81) — австралийский писатель и сценарист («Год опасной жизни») .
 Мутис, Альваро (90) — колумбийский поэт и прозаик, лауреат Нейштадтской литературной премии (2002) .
 Ованесов, Виталий Сергеевич (73) — советский и российский актёр театра и кино, мастер дубляжа 
 Пугачёв, Анатолий Георгиевич (84) — советский и российский уролог, основоположник детской урологии, доктор медицинских наук .
 Хьюбел, Дэвид (87) — американский нейрофизиолог канадского происхождения, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1981) .

21 сентября 

 Авунор, Кофи (78) — ганский поэт и писатель; убит террористами в торговом центре Найроби  .
 Бро, Мишель (85) — канадский режиссёр, лауреат Каннского кинофестиваля (1975) .
 Вальман, Вальтер (80) — немецкий политик, министр по охране окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности ФРГ (1986—1987) .
 Влад, Роман (93) — итальянский композитор румынского происхождения .
 Исида, Таро (69) — японский актёр  .
 Логутенко, Валерия Константиновна (74) — старейшая актриса театра «Колесо» (Тольятти) .
 Наволочкин, Николай Дмитриевич (90) — советский и российский дальневосточный писатель .
 Солан, Петер (84) — словацкий режиссёр, лауреат Международного кинофестиваля Art Film Fest (1994) .
 Тасисто, Елена (65) — аргентинская актриса  
 Шейхмагомедов, Заур (45) — лидер Каспийской диверсионно-террористической группировки дагестанского бандподполья; убит .

20 сентября 
 Актуна, Эрджан (73) — турецкий футболист, игрок сборной страны (1964—1971) .
 Завалин, Владимир Николаевич (56) — российский политик, министр национальной политики Удмуртии (2001—2013) .
 Зыбало, Алексей — украинский регбист, игрок команды «Кредо-1963», чемпион страны; убийство .
 Кэссиди, Кэролин (90) — американская писательница, жена Нила Кэссиди .

19 сентября 

 Амиду (78) — марокканский актёр, лауреат Каирского международного кинофестиваля (2005)  .
 Зербо, Сайе (81) — государственный и военный деятель Верхней Вольты (ныне Буркина-Фасо), президент и премьер-министр (1980—1982) .
 Кови, Джой (50) — финансовый директор интернет-компании Amazon, ДТП .
 Мюрен, Герри (67) — нидерландский футболист, трёхкратный обладатель Кубка чемпионов, Суперкубка Европы и Межконтинентального кубка в составе «Аякса» .
 Сиранчук, Симеон Иосифович (92) — заслуженный протоиерей РПЦ, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине, старейший клирик города Москвы .
 Ханчин, Всеволод Аронович (76) — советский и российский яхтсмен и организатор парусного спорта, неоднократный победитель российских, всесоюзных и международных регат, создатель и первый президент Ассоциации парусных катамаранов, президент самарского Центра-музея Высоцкого .
 Ямаути, Хироси (85) — японский бизнесмен, президент компании «Nintendo» (1949—2002) .

18 сентября 

 Атанесов, Рудольф Леонович (73) — джазовый музыкант, дирижёр, композитор, педагог (Невинномысск, Ставропольский край) .
 Лаборьель, Джонни (71) — мексиканский рок-певец; рак .
 Лавицкий, Геннадий Михайлович (71) — председатель КГБ Белоруссии (1994), посол в Израиле (1995—2004).
 Лоу, Доналд (68) — канадский микробиолог .
 Луазо, Доминик (64) — французский и швейцарский часовщик, автор самых сложных ручных часов за всю историю Blancpain 1735 .
 Нортон, Кен (70) — американский боксёр-профессионал, чемпион мира в тяжёлом весе .
 Отто, Лиза (93) — немецкая оперная певица .
 Рабинович, Вадим Львович (78) — российский философ, переводчик и культуролог .
 Райх-Раницкий, Марсель (93) — немецкий литературный критик и публицист .
 Сарафьян, Ричард (83) — американский режиссёр («Исчезающая точка») .
 Черненко, Дмитрий Павлович (85) — казахстанский спортивный деятель, администратор футбольной команды «Кайрат» (Алма-Ата) .

17 сентября 
 Аксёнова, Елена Александровна (54) — актриса театра Около дома Станиславского, снималась в кино .
 Гидлунд, Кристиан (29) — шведский музыкант («Sugarplum Fairy»), журналист и писатель .
 Никитин, Игорь Борисович (47) — российский хоккеист, капитан ХК «Лада» (Тольятти), чемпион России (1994), серебряный и бронзовый призёр чемпионата СССР .
 Нунан, Майкл (78) — ирландский политик, министр обороны (1987—1989) .
 Рейнуотер, Марвин (88) — американский музыкант, певец и автор песен .
 Тойода, Эйдзи (100) — японский бизнесмен, президент (1967—1981) и председатель (1981—1994) компании «Toyota» .
 Яннатос, Михалис (72) — греческий актёр .

16 сентября 
 Берг, Филипп (86) — американский раввин, руководитель Центра изучения Каббалы .
 Громова, Серафима Андреевна (90) — начальник сборочного цеха завода «Микрон» (Зеленоград), Герой Социалистического Труда .
 Дзантелли, Паоло (48) — итальянский гонщик на катерах, двукратный чемпион Европы, 10-кратный чемпион Италии; несчастный случай во время гонки .
 Диас Торрес, Даниэль (64) — кубинский режиссёр и сценарист, лауреат Берлинского кинофестиваля (1991)  .
 Досжан, Дукенбай (71) — казахский писатель, лауреат Государственной премии Республики Казахстан и Национальной премии имени М. Ауэзова .
 Ломакс, Джеки (69) — британский певец, автор песен и гитарист 
 Лопаткин, Николай Алексеевич (89) — советский и российский уролог и нефролог, основатель и первый руководитель (1978—2007) Научно-исследовательского института урологии, академик АМН СССР, Герой Социалистического Труда .
 Чин Пен (88) — политический деятель Малайзии, глава Антияпонской армии народов Малайи в годы Второй мировой войны, лидер Коммунистической партии Малайи (1947—?) .

15 сентября 
 Боровский, Борис Иосифович (83) — советский и украинский актёр театра и кино .
 Камара, Хасан Муса (90) — гамбийский политик, вице-президент Гамбии (1972—1982), министр иностранных дел (1967—1974) .
 Лигерс, Робертс (82) — советский и латвийский актёр театра и кино .
 Морли, Питер (84) — президент английского футбольного клуба «Кристал Пэлас» .

14 сентября 

 Аль-Баз, Усама (83) — египетский политик и дипломат, который с Бутросом Бутрос-Гали налаживал отношения Египта и Израиля .
 Афанаскина, Маргарита Сергеевна (30) — российская лётчица, чемпионка Европы по вертолётному спорту (2013); авиакатастрофа .
 Белый, Максим Иванович (24) — украинский футболист, полузащитник клуба «Заря» (Луганск) .
 ван дер Вел, Аренд (80) — нидерландский футболист «Аякс» .
 Гарасино, Хосе (49) — испанский продюсер, генеральный директор Академии кинематографических искусств и наук Испании (2011—2013) .
 Лич, Фейт (72) — австралийская пловчиха, чемпион летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956) в эстафете 4×100 метров вольным стилем и бронзовый призёр на дистанции 100 метров вольным стилем .
 Медведев, Сергей Григорьевич (37) — начальник организационно-административного управления Федерального агентства лесного хозяйства; авиакатастрофа .
 Юрченков, Пётр Петрович (62) — советский и белорусский актёр театра и кино, заслуженный артист Республики Беларусь .
 Яковлев, Григорий Георгиевич (86) — советский работник речного флота (Советского Дунайского речного пароходства), Герой Социалистического Труда.

13 сентября 
 Брэдфорд, Джеймс (84) — американский тяжелоатлет, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (1952, 1960). 
 Гушикен, Луис (63) — бразильский политик, министр коммуникаций (2003—2005) .
 Мефодий (Петровцы) (71) — епископ РПЦ, епископ Хустский и Виноградовский (1994—1998) .
 Михальченко, Валерий Васильевич (72) — художественный руководитель Камерного хора Челябинской государственной филармонии, преподаватель Челябинского института музыки и Челябинской академии культуры и искусств, народный артист РФ (2007) .
 Новиков, Николай Степанович (80) — российский псковский писатель .
 Санчес, Салустиано (112) — старейший на день смерти верифицированный мужчина Земли .
 Уэбстер, Пэтти (49) — американская писательница и публицистка .
 Херман, Джимми (72) — канадский актёр  .

12 сентября 

 Вэлло, Юрий (Юрий Кылевич Айваседа) (65) — российский ненецкий писатель и поэт .
 Долби, Рэй (80) — американский инженер и изобретатель, один из изобретателей видеомагнитофона и изобретатель Dolby NR и объёмного звука, основатель фирмы «Dolby Laboratories»; болезнь Альцгеймера, лейкемия .
 Зандер, Отто (72) — немецкий актёр .
 Киструга, Зинаида Николаевна (58) — член Центрального комитета Партии коммунистов Республики Молдова, депутат молдавского парламента от этой партии, видный партийный и общественный деятель Республики Молдова .
 Лёст, Эрих (87) — немецкий писатель; самоубийство .
 Потехин, Сергей Геннадьевич (?) — директор и главный конструктор калужского филиала НПО им. Лавочкина (1998—2013), академик Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского .
 Хаммами, Омар (Абу Мансур аль-Амрики) (29) — американский исламистский террорист .

11 сентября 

 Берман, Маршалл (73) — американский философ .
 Бун, Фернан (79) — бельгийский футбольный голкипер, («Брюгге»), Футболист года в Бельгии (1967) .
 Жаккар, Альбер (87) — французский генетик .
 Конюхов, Василий Иванович (83) — российский музейный работник, директор музея-заповедника «Петергоф», музея-памятника «Спас-на-Крови» .
 Мезенцев, Александр Фёдорович (64) — глава города Байконур (2002—2013) .
 Наумова, Прасковья Павловна (86) — доярка экспериментального хозяйства Забайкальского НИИСХ, Герой Социалистического Труда (1971) .
 Санья, Саян (60) — таиландский певец .
 Сибилева, Зинаида Ивановна (73) — актриса Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна, заслуженная артистка Азербайджана .
 Фонтана, Джимми (78) — итальянский композитор, певец и актёр .

10 сентября 

 Босенко, Валерий Иванович (65) — киновед, составитель сборника Булата Окуджавы «Капли Датского короля» . 
 Гурич, Дьёрдь (84) — венгерский борец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952) по вольной борьбе, чемпион мира по греко-римской борьбе (1961) .
 Махус, Ибрагим (88) — министр иностранных дел Сирии (1965 и 1966—1968). 
 Москович, София (62) — израильский режиссёр российского происхождения, создательница театральной школы .
 Немец, Йозеф (79) — чешский боксёр, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Риме (1960), чемпион Европы (1963) .
 Ни Моянь (79) — китайский учёный-литературовед, исследователь творчества Лу Синя .
 Симонова, Ольга Алексеевна (74) — актриса, директор Кировского театра на Спасской, народная артистка РСФСР .
 Скоу, Глен (82) — канадский хоккеист («Детройт Ред Уингз»), трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (1952, 1954, 1955) .
 Шёберг, Челль (76) — шведский лыжник, бронзовый призёр чемпионата мира по прыжкам с трамплина (1966) .

9 сентября 
 Бевилакуа, Альберто (79) — итальянский писатель и режиссёр .
 Жебрюнас, Арунас Пранович (83) — литовский кинорежиссёр («Маленький принц», «Приключения Калле-сыщика» и др.) .
 Изгагин, Борис Георгиевич (94) — авиастроитель, почётный житель Перми, Герой Социалистического Труда (1976) .
 Ройфе, Александр Михайлович (46) — российский литературный критик, библиограф, переводчик .
 Фицджеральд, Сьюзен (64) — ирландская актриса .

8 сентября 
 Вишернёв, Дмитрий Валерьевич (36) — российский дипломат; убит в Абхазии .
 Горяев, Сергей Витальевич (55) — художник и архитектор, народный художник России, академик Российской Академии художеств .
 Жоредье, Леопольд (66) — вице-президент правительства Новой Каледонии (1999—2001) .
 Кушеков, Унайбай Кушекович (88) — казахский советский партийный и государственный деятель, председатель Гурьевского облисполкома (1970—1977), первый секретарь Гурьевского областного комитета КП Казахстана (1977—1985)  .
 Плачинда, Сергей Петрович (85) — украинский писатель, публицист и критик .
 Постников, Дмитрий Васильевич — советский учёный-геолог, кандидат геолого-минералогических наук.

7 сентября 

 Бартлетт, Альберт (90) — американский физик .
 Бити, Зелмо (73) — американский баскетболист .
 Блинова, Майя Ильинична (87) — советская актриса театра и кино .
 Бхандари, Ромеш (85) — индийский политик, губернатор Трипуры (1993—1995), губернатор Гоа (1995—1996), губернатор Уттар-Прадеша (1996—1998)  .
 Гурник, Илья (90) — чешский композитор и эссеист .
 Кац, Фред (Fred Katz, 94) — американский джазовый виолончелист и композитор, пионер использования виолончели в джазовой музыке .
 Кондучалова, Кулийпа (93) — киргизский политик, министр иностранных дел и министр культуры Киргизской ССР (1958—1980) .
 Плетников, Юрий Константинович (87) — советский и российский философ, специалист по социальной философии.
 Стубра, Арвидас (54) — литовский фотохудожник .
 Титтель, Томас (37) — немецкий триатлонист, серебряный призёр чемпионата Европы (2009) .
 Франк, Вольфганг (62) — немецкий футболист и тренер; рак .
 Шпилар, Марек (38) — словацкий футболист («Кошице», «Брюгге»); самоубийство [21].

6 сентября 
 Баррера Вальверде, Альфонсо (84) — министр иностранных дел Эквадора (1980—1981). 
 Криспин, Энн Кэрол (63) — американская писательница-фантаст .

5 сентября 
 Ващенко, Владимир Никифорович (91) — заместитель начальника Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил СССР (1975—1987), вице-адмирал в отставке .
 Велис, Мирейя (98) — чилийская актриса, режиссёр и драматург .
 Гарсиа Рейес, Рубен — уругвайский актёр .
 Гопанчук, Леонид Авакумович (58) — заслуженный художник Украины.
 Миш, Рохус (96) — военнослужащий команды сопровождения Адольфа Гитлера, обершарфюрер СС. Последний живой свидетель самоубийства Гитлера и событий происходивших в Фюрербункере в 1945 году .
 Пучков, Николай Георгиевич (74) — советский и российский кинооператор, лауреат Государственной премии СССР (1983) .
 Урбина, Алексис (17) — чемпион США по боксу среди юниоров; убийство .

4 сентября 
 Баженова, Александра Ивановна (66) — российская саратовская писательница; несчастный случай .
 Банерджи, Сушмита (49) — индийско-афганская писательница; убийство .
 Биверси, Фердинанд (79) — немецкий международный футбольный судья  .
 Гришанков, Вениамин Алексеевич (?) — заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск по политической части, генерал-лейтенант в отставке .
 Нумех, Мохаммад Али (27) — сирийский тхэквондист, чемпион страны; погиб в результате ракетного обстрела .
 Раймакерс, Дик (83) — нидерландский композитор .
 Степашкин, Станислав Иванович (73) — советский боксёр, олимпийский чемпион (1964), чемпион Европы и СССР, один из первых судей по профессиональному боксу в СССР .
 Щеповских, Анатолий Иванович (68) — министр экологии Республики Татарстан (1993—2001), советник главы Нижнекамского муниципального района Татарстана .

3 сентября 
 Афоничев, Владимир Сергеевич (64) — заслуженный тренер РСФСР по баскетболу. 
 Ефимов, Мирон Ефимович (98) — лётчик-штурмовик Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1942) .
 Кастро, Ариэль (53) — американский преступник, похитивший и насильно удерживавший в течение 10 лет в заточении трёх женщин («Кливлендский маньяк»); самоубийство .
 Ларрас, Хосе Рамон (84) — испанский режиссёр и сценарист .
 Мейнек, Дон (82) — американский баскетболист .
 Невежин, Павел Петрович (89) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы .
 Невмытый, Владимир Ильич (59) — член правления Национального союза журналистов Украины, заместитель генерального директора Одесской облтелерадиокомпании — глава областного радио .
 Попов, Иван Александрович (53) — кинорежиссёр и сценарист («Котёнок», «Превращение») .

2 сентября 

 Ананян, Левон Захарович (66) — армянский писатель, публицист, председатель Союза писателей Армении .
 Бенгиги, Валери (47) — французская актриса; рак молочной железы .
 Ермаков, Александр Гелиодорович (62) — главный редактор газет «Молодой коммунар» и «Тульские известия»  .
 Коуз, Рональд (102) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике (1991) .
 Кравцов, Тарас Сергеевич (90) — украинский учёный-музыковед и композитор .
 Лисицын, Юрий Павлович (85) — гигиенист, академик РАМН .
 Марои, Макото (82) — японский композитор .
 Пол, Фредерик (93) — американский писатель-фантаст .
 Скун, Пол (78) — генерал-губернатор Гренады (1978—1992) .
 Соколов, Борис Сергеевич (99) — палеонтолог, академик РАН, Герой Социалистического Труда (1984) .
 Шилов, Сергей Евгеньевич (44) — белорусский и российский философ; инсульт .

1 сентября 

 Бондаренко, Михаил Фёдорович (68) — ректор Харьковского национального университета радиоэлектроники, член-корреспондент Национальной академии наук Украины .
 Бузиков, Андрей Николаевич (44) — актёр Казахстанского государственного академического русского театра драмы имени М. Ю. Лермонтова .
 Бушич, Звонко (67) — хорватский националист, ответственный за угон самолёта в сентябре 1976 года, самоубийство .
 Диванян, Армен Михайлович (55) — армянский композитор, руководитель детского ансамбля «Аревнер» .
 Кулик, Юрий Владимирович (61) — белорусский театральный режиссёр и драматург, директор Белорусского республиканского театра юного зрителя .
 Моррисон, Томми (44) — американский профессиональный боксёр, чемпион мира (1993) .
 Петухова, Наталья Васильевна (96) — советская легкоатлетка, спринтер, неоднократный победитель и призёр первенств СССР по лёгкой атлетике, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер РСФСР, старейший работник Всероссийской федерации лёгкой атлетики .
 Розиваль, Агоштон (34) — венгерский автогонщик, последствия аварии на Moscow Raceway .
 Салахзаде, Алекпер (72) - азербайджанский поэт, переводчик, член Союза писателей Азербайджана, Заслуженный деятель искусств Азербайджана (2005)
 Уоллис, Кен (97) — американский лётчик, многократный рекордсмен мира по автожиру .
 Фабрис, Флоренция (38) — аргентинская оперная певица; инсульт .
 Чернаи, Паль (80) — венгерский футболист и тренер .
 Эйсагирре, Игнасио (92) — испанский футболист и тренер .
 Эрнст, Оле (73) — датский актёр («Эпидемия») .